Semiramis – gruppo musicale italiano
 Sémiramis – cortometraggio muto del 1910, diretto da Camille de Morlhon 
 Semiramide (Sémiramis) – tragedia di Voltaire, scritta e rappresentata nel 1748
 584 Semiramis – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Semiramide (disambigua)